Caspar Henselmann (né en 1933), sculpteur allemand.
 Hermann Henselmann (1905-1995), architecte et homme politique allemand.
 Josef Henselmann (1898-1987), sculpteur et plasticien allemand.